Оро:
 Оро — бог войны в полинезийской мифологии.
 Оро — македонское название народного танца-хоровода — хора.
 Оро — провинция Папуа — Новой Гвинеи.
 Оро — село в Усть-Канском районе Республики Алтай.
 Оро — деревня в уезде Вырумаа, Эстония.
 Оро — легендарный царь Древней Армении.

О́ро (от , «золото»):
 Оро — река в Мексике.
  — мексиканский футбольный клуб из Гвадалахары.
 Эль-Оро (El Oro) — провинция в Эквадоре.

Аббревиатура 
 ОРО — оперативно-розыскной отдел.
 ОРО — одноразовое реактивное орудие (для военных летательных аппаратов), в комбинации двух и более образует орудийный блок.
 ОРО — оператор реакторного отделения.

Фамилия 
Оро () — испаноязычная фамилия.

 Оро, Пабло (род. 2002) — аргентинский футболист

См. также 
 Орё () — остров в Дании.